Mascot steht für:
 Mascot (Automarke), ehemalige britische Automarke (1906–1907)
 Mascot (Automobilhersteller), ehemaliger französischer Automobilhersteller (1906)
 Mascot (Cyclecar), schwedisches Auto (um 1920)
 Mascot Pictures Corporation, US-amerikanisches Filmstudio
 Mascot (Software), Search Engine
 Mobile Asteroid Surface Scout, eine deutsch-französische Asteroidensonde

Mascot ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mascot (Nebraska)
 Mascot (Pennsylvania)
 Mascot (South Carolina)
 Mascot (Tennessee)
 Mascot (Virginia)

Australien:
 Mascot (New South Wales), Vorort von Sydney